

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Porter – città della Contea di Porter, Indiana
 Porter – città della Contea di Oxford, Maine
 Porter – township della Contea di Cass, Michigan
 Porter – township della Contea di Midland, Michigan 
 Porter – township della Contea di Van Buren, Michigan 
 Porter – città della Contea di Yellow Medicine, Minnesota
 Porter – città della Contea di Niagara, New York
 Porter – città della Contea di Wagoner, Oklahoma
 Porter – township della Contea di Clarion, Pennsylvania 
 Porter – township della Contea di Clinton, Pennsylvania 
 Porter – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania 
 Porter – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Porter – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania 
 Porter – township della Contea di Pike, Pennsylvania 
 Porter – township della Contea di Schuylkill, Pennsylvania 
 Porter – città della Contea di Rock, Wisconsin

Persone

Altro
 Porter – birra scura
 1636 Porter – asteroide del sistema solare
 Piaggio Porter – veicolo Piaggio
 Pilatus Porter – velivolo
 Porter "Painter" Geiss – personaggio della linea di bambole Monster High, figlio di uno spirito rumoroso

Altri progetti